Harpa har flera betydelser:

 Harpa, stränginstrument
 Harpa (konserthus), konserthus i Reykjavik, Island
 Harpa amouretta, monotypiskt släkte som omfattar snäckan Harpa amouretta
 Harpa, rensningsmaskin
 Harpa, vetenskapligt artnamn för ett antal obesläktade snäckor som Coleophysis harpa, Acteocina harpa och Pyrulofusus harpa
 "Harpan" kallas patiensen Las Vegas i vissa dataversioner.